HARV steht für:
 High Alpha Research Vehicle, NASA-Experimentalflugzeug auf Basis der McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Harv steht für:
 Bernard Harvey (Musikproduzent), amerikanischer Musikproduzent

Harv. steht für:
 William Henry Harvey, botanisches Autorenkürzel

Abkürzung